Określenie herb Lipska może oznaczać:
 Herb Lipska – miasta w Niemczech
 Herb Lipska – miasta w woj. podlaskim
 Herb Lipska – miasta w woj. mazowieckim